Виз () — мюзикл по сказке Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» (1900) в контексте современной афроамериканской культуры. Бродвейская постановка 1975 года получила семь премий «Тони», включая «Лучший мюзикл».

Создание и развитие 
Идея мюзикла принадлежит продюсеру Кену Харперу. В первоначальный состав исполнителей входили Стефани Миллс в роли Дороти Гейл, Стю Гиллиам в роли Страшилы, Тайгер Хейнс в роли Железного Дровосека, Тед Росс в роли Льва, Баттерфлай Маккуин в роли Королевы полевых мышей.

Хореографию разработал , костюмы — Джеффри Холдер. Оба они получили премию «Тони» за хореографию и дизайн костюмов соответственно в 1975 году.

Впервые был показан 21 октября 1974 года в Балтиморе, с 11 декабря 1974 года по 21 декабря 1974 года в Филадельфии, с 5 января 1975 года шёл в бродвейском театре Маджестик.

Вначале мюзикл получил неоднозначные критические отзывы, и продюсер Кен Харпер решил закрыть его после премьеры на Бродвее, однако этого не произошло. «20th Century-Fox, главный инвестор, вложил ещё 100 000 долларов, чтобы шоу продолжалось, и все согласились на сокращение роялти до тех пор, пока стоимость производства — около 1,1 миллиона долларов — не окупится» — сказал об этом в 1993 году , автор сценария. «К восьмой неделе мы окупились».

В телевизионной рекламе мюзикла актёры исполнили песню «Ease on Down the Road», которая оказалась настолько популярной, что была выпущена как сингл, записанный диско-группой Consumer Rapport.
Сингл попал в чарт Billboard Soul Singles, достигнув 19-го места, а в Hot 100 — 42-го.

Мюзикл переехал в театр «Бродвей» на 53-й улице 25 мая 1977 года и закрылся 28 января 1979 года. За четыре года были показаны 1672 представления.

В бродвейский основной состав исполнителей входили Стефани Миллс в роли Дороти Гейл, Стю Гиллиам и  в роли Страшилы, Тайгер Хейнс в роли Железного Дровосека, Тед Росс в роли Льва, Таша Томас в роли Тёти Эм, Ди Ди Бриджуотер в роли Доброй волшебницы Глинды, Андре де Шилдс в роли Волшебника Оз,  в роли Злой ведьмы Запада, Кларис Тейлор в роли Доброй ведьмы Севера.

Возрождение 
Возрождённый мюзикл шёл на Бродвее в театре Лант-Фонтэнн с 24 мая 1984 года по 3 июня 1984 года, закрывшись после 13 спектаклей. Затем он шёл в Лондоне с 11 декабря 1984 года по 2 февраля 1985 года.

Фильм

Награды и номинации

«Тони» 
Все награды и номинации «Тони» относятся к 1975 году.
 Премия «Тони» за лучший мюзикл, победа.
  — , номинация.
  — , победа.
 Премия «Тони» за лучшую мужскую роль второго плана в мюзикле — , победа.
 Премия «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле — Ди Ди Бриджуотер, победа.
  — Джеффри Холдер, победа.
 Премия «Тони» за лучшую хореографию — , победа.
  — Джеффри Холдер, победа.

«Драма Деск» 
Все награды и номинации «Драма Деск» относятся к 1975 году.
 , победа.
  — Стефани Миллс, номинация.
 Премия «Драма Деск» в номинации «Лучший актёр второго плана в мюзикле» — , победа.
 Премия «Драма Деск» в номинации «Лучший актёр второго плана в мюзикле» — , номинация.
 Премия «Драма Деск» в номинации «Лучшая актриса второго плана в мюзикле» — , номинация.
 Премия «Драма Деск» в номинации «Лучший режиссёр мюзикла» — Джеффри Холдер, номинация.
 Премия «Драма Деск» в номинации «Лучший хореограф» — , победа.
 Премия «Драма Деск» в номинации «Лучшая музыка и текст» — , победа.
 Премия «Драма Деск» в номинации «Лучший декоратор» — Том Джон, номинация.
 Премия «Драма Деск» в номинации «Лучший костюмер» — Джеффри Холдер, победа.

«Грэмми» 
 1976: Премия «Грэмми» за лучший альбом музыкального театра — , победа.

Примечания

См. также 
 A Brand New Day (песня из мюзикла «Виз»)

Ссылки 

Мюзиклы 1975 года
Бродвейские мюзиклы
Мюзиклы по мотивам книг
Мюзиклы — лауреаты премии «Тони»